О́льга Бело́ва:
 Белова, Ольга Владиславовна (род. 1960) — российский этнолингвист, фольклорист-славянист, писатель.
 Белова, Ольга Николаевна (род. 1976) — российская журналистка и телеведущая.
 Белова, Ольга Сергеевна (род. 1957) — советская волейболистка.